Germ steht für:
 Backhefe
 Germ (Rapper) (* 1969), deutscher Rapper
 Germ (Hautes-Pyrénées), französische Gemeinde
 Grm (Ivančna Gorica)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Ivančna Gorica (dt. Johannsbüchel), Region Dolenjska, Slowenien
 Grm (Trebnje)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Trebnje (dt. Treffen), Region Dolenjska, Slowenien
 Grm (Velike Lašče)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Velike Lašče (dt. Großlaschitz), Region Dolenjska, Slowenien

Germ ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Germ (* 1975), österreichischer Politiker (FPÖ, BZÖ); Vizebürgermeister von Klagenfurt

germ. steht für:
 germanisch (g.), vergleiche Germanische Sprachen

Siehe auch:
 Germknödel

Abkürzung